Дмитрий Олегович Буткевич (род. 23 ноября 1963 года, Москва) — российский искусствовед, арт-критик, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка. Журналист, радиоведущий, автор радиопередач по вопросам искусства.

Биография 
Родился в городе Москва в семье искусствоведов и журналистов.

В 1985 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, исторический факультет, отделение истории искусства.

С 1979 года публикует статьи в различных средствах массовой информации. Сотрудничал с газетами «Комсомольская Правда», «Московский комсомолец», «Вечерняя Москва», «Московская Правда», «Вечерний клуб», «Мегаполис-Континент», «Московские новости», журналами «Художник», «Юный художник», «Декоративное искусство СССР», «ДИ», «Компания», «Медведь», «Смысл», «Коммерсант-Деньги», «Итоги», «Огонёк» и мн.др.

В начале 1990-х работал в отделе культуры газеты «Коммерсант-Daily». С 1996 по 2006 гг. — редактор в «Независимой газете», ответственный редактор приложения «Коллекция НГ».

В 2006—2007 гг. автор и ведущий еженедельной программы «Сити-Коллекция» на радиостанции «Сити FM». В 2007—2010 гг. — работал на радиостанции Business FM (ежедневная авторская программа «Арт-Галерея»). С первого дня выхода радиостанции в эфир (2010 г.) по наст. время — автор и ведущий программы «АРТиФАКТЫ» на радио «КоммерсантъFM 93.6».

Опубликовал более тысячи статей в периодических и профессиональных изданиях на темы: арт-рынок, рынок антиквариата, актуальная культурная жизнь.

Читает лекции, связанные с арт-антик-рынком, аукционным бизнесом и др.

Куратор художественных выставок.

Кураторские проекты 
 «За неделю до полёта» / К 50-летию полёта первого человека в Космос (в сокураторстве с В.Галлай и Л.Петросян). 2011 г. Галерея Леонида Шишкина 
 «К полёту готов?» / Образ космоса и космонавта в работах художников XXI века (в сокураторстве с В.Галлай и Л.Петросян). 2014 г. Московский музей современного искусства
 «ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ» / Полвека русского кинетизма (в сокураторстве с Л.Петросян). 2014 г. Галерея ARTSTORY

Примечания 

Художественные критики России
Искусствоведы России
Журналисты России
Выпускники исторического факультета МГУ